Lambton ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Lambton (1912–2008), britische Iranologin 
 Anne Lambton (* 1954), englische Filmschauspielerin
 Antony Lambton (1922–2006), britischer Politiker
 John Lambton, 1. Earl of Durham (1792–1840), britischer Staatsmann der Whig-Partei
 William Lambton (~1756–1823), britischer Soldat, Vermesser und Geograph

Lambton ist zudem der Name folgender Orte:

in England:
 Lambton (Tyne and Wear)
 New Lambton (County Durham)

in Kanada:
 Lambton (Québec)
 Lambton Mills, ehemaliges Dorf in Kanada
 Lambton Neighbourhood, Stadtteil von Toronto

in Australien:
 Lambton (New South Wales), ein Vorort von Newcastle
 New Lambton (New South Wales)

Siehe auch:
 Lambton County, County im Südwesten der kanadischen Provinz Ontario
 Lindwurm von Lambton, Lambton-Wurm, Volkssage aus Nordostengland
 Guy Lambton Menzies (1909–1940), australischer Pilot